Моисе́ев (женская форма — ) — русская фамилия, образованная от имени Моисей. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии.

Известные носители

А 
 
 
 
 Моисеев, Андрей Сергеевич (род. 1979) — российский пятиборец, олимпийский чемпион.

Б

В 
 
 Моисеев, Василий Андреевич (1920—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Моисеев, Владислав Владимирович (род. 1984) — российский биатлонист.
 Моисеев, Вячеслав Иванович (род. 1965) — российский философ.

Г

Д 
 Моисеев, Данила Иванович (род. 1998) — российский хоккеист.
 Моисеев, Дмитрий Александрович (в монашестве Евфимий; род. 1972) — священнослужитель РПЦ, игумен, кандидат богословия.

Е

И 
 
 
 Моисеев, Илья Иосифович (1929—2020) — советский и российский физик, химик, академик РАН.

К 
 Моисеев, Константин Алексеевич (1904—1985) — советский учёный-агробиолог, доктор сельскохозяйственных наук, исследователь в области интродукции растений, организатор науки.

Л 
 Моисеев, Лев Павлович (1924—2012) — заслуженный тренер РСФСР по хоккею с шайбой.

М 
 Моисеев, Максим Владимирович (род. 1987) — белорусский футболист.
 Моисеев, Марк Андреевич (1943—2013) — советский и российский физик, исследователь и один из разработчиков гиротрона.

Н 
 Моисеев, Никита Николаевич (1917—2000) — советский и российский математик, академик РАН.

О

П

Р 
 Моисеев, Роман Юрьевич (род. 1960) — российский дирижёр, музыкальный педагог, общественный деятель.

С 
 
 Моисеев, Семён Самойлович (1929—2002) — российский физик, лауреат Государственной премии СССР (1987).
 Моисеев, Станислав Анатольевич (род. 1959) — советский и украинский театральный режиссёр.

Т 
 Моисеев, Тихон Евгеньевич (род. 1978) — российский учёный-математик, член-корреспондент РАН (2016).

Ю

Я 
 Моисеев, Яков Николаевич (1897—1968) — советский лётчик-испытатель.

Составные фамилии 
 Барсук-Моисеев, Фома Иванович (1768—1811) — российский врач, экстраординарный профессор физиологии и диететики Московского университета, доктор медицины.



Топоним 
 Моисеев — хутор в Ростовской области.
 Моисеев — лунный кратер.
 Остров Моисеева — остров в заливе Петра Великого (Японское море).

Примечания